

Cinema
Backfire – cortometraggio statunitense del 1923 diretto da Jack White
Backfire – film statunitense del 1946 diretto da Joseph L. Mankiewicz
Fuoco alle spalle (Backfire) – film statunitense del 1950 diretto da Vincent Sherman
Backfire – film britannico del 1962 diretto da Paul Almond
Congiure parallele (Backfire) – film statunitense e canadese del 1987 diretto da Gilbert Cates
Backfire! – film statunitense del 1995 diretto da A. Dean Bell

Altro
Back-fire – esplosione prodotta da un motore a combustione interna